Als Kongō-Klasse werden zwei Klassen japanischer Kriegsschiffe, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:
Kongō-Klasse (1912), eine Klasse von vier Schlachtkreuzern der Kaiserlich Japanischen Marine aus der Zeit des Ersten Weltkrieges.
Kongō-Klasse (1991), eine Klasse von vier Lenkwaffenzerstörern der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, basierend auf den US-amerikanischen Zerstörern der Arleigh-Burke-Klasse.